Руся:
 Руся — уменьшительная (краткая) форма от мужского имени Руслан и женского имени Руслана.
 Руся (настоящее имя Ирина Владимировна Осауленко — в девичестве Порывай; род. 1968) — советская, украинская и американская певица.
 Руся (настоящее имя Марина Шукюрова; род. 1980) — белорусская певица.